Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1976 zum 13. Mal ausgetragen und fanden vom 23. bis 25. Januar zum 11. Mal in der Dynamo-Sporthalle im Sportforum von Ost-Berlin statt, bei denen in 24 Disziplinen (14 Männer/10 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Erstmals mit auf dem Programm standen bei den Männern der 5000-Meter-Lauf.

Bei den Männern und Frauen gelang es jeweils zwei Athleten (Stolle (800 m), Beilschmidt (Hoch), Ackermann (Hoch) und Adam (Kugel)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Für Rolf Beilschmidt war es der Vierte und für Marianne Adam der dritte Titel in Folge.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten Angela Voigt im Weitsprung und Eugen Ray im 100-Meter-Lauf mit neuen Hallenweltbestleistungen.

Zu zwei Meisterehren kam in diesem Jahr Christina Brehmer. Mit insgesamt 6 Gold-, 5 Silber- und 1 Bronzemedaillen stellte der ASK Vorwärts Potsdam die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 
 Ergebnislisten

1976
Leichtathletikveranstaltung 1976
Leichtathletikwettbewerb in Berlin
Berlin-Alt-Hohenschönhausen